Амо́сов (Амо́сова) — украинская фамилия, происходящая от имени Амос.

Известные носители 

 
 
 Амосов, Анатолий Егорович (род. 1957) — российский государственный деятель.
 Амосов, Антон Александрович (1854—1915) — русский поэт и публицист.
 Амосов, Василий Матвеевич (1902—1986) — советский сталевар-передовик.
 Амосов, Владимир Алексеевич (1951—2019) — советский биатлонист и тренер.
 Амосов, Георгий Иванович (1883—1970) — русский гобоист и педагог.
 
 Амосов, Михаил Иванович (род. 1959) — российский политический деятель.
 
 Амосов, Олег Юрьевич (1954—2022) — украинский учёный, экономист.
 Амосов, Осип Петрович (1766 — после 1820) — кораблестроитель, форстмейстер.
 Амосов, Павел Никанорович (1893—1942) — советский партийный и хозяйственный деятель.
 Амосов, Сергей Анатольевич (1960—1983) — Герой Российской Федерации.
 Амосов, Фёдор (XVIII век) — исследователь Восточно-Сибирского моря (1723—1727).‎
 Амосов, Фёдор Иванович (1841—1905) — русский вице-адмирал.
 Амосов, Ярослав Александрович (род. 1993) — украинский самбист и боец смешанного стиля.



Топонимы 
 Амосов — хутор в Белореченском районе Краснодарского края.

См. также

Примечания